Az urdu ábécé:

Források 

Ábécék
Abece